Baranja, pokrajina u Hrvatskoj i Mađarskoj
Baranjska županija, županija u Mađarskoj